Middlemass est un patronyme d'origines écossaises pouvant désigner:

Patronyme
 (1944-2022), joueur et entraîneur anglais de football
Frank Middlemass (1919-2006), acteur britannique
 (1920-1998), joueur écossais de football

Voir aussi
Edgar Middlemast, mathématicien britannique en Inde

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais